Love Unlimited (гурт)
 Love Unlimited (альбом Love Unlimited)
 Love Unlimited (альбом Dreams Come True)
 Love Unlimited (пісня)